

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kuźnik – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Kuźnik – część wsi Rychwałdek w woj. śląskiem, w pow. żywieckim, w gminie Świnna

Jeziora w Polsce 
 Duży Kuźnik – jezioro na terenie rezerwatu "Kuźnik"
 Mały Kuźnik – jezioro na terenie rezerwatu "Kuźnik"

Nazwisko Kuźnik 
 Juliusz Kuźnik (ur. 1976) – polski wokalista, muzyk, kompozytor, autor tekstów, aranżer, producent nagrań, kierownik muzyczny
 Norbert Mateusz Kuźnik (1946–2006) – kompozytor, teoretyk, organista i organmistrz

Inne 
 Kuźnik – krajobrazowy rezerwat przyrody położony w północno-zachodniej części Piły
 Kuźnik – nieofic. przysiółek wsi Bronowo w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice

Zobacz też 
 Kuźniki